Red Bull Arena se poate referi la:

 Red Bull Arena (Leipzig), stadionul clubului german de fotbal RB Leipzig.
 Red Bull Arena (New Jersey), stadionul clubului american de fotbal New York Red Bulls.
 Red Bull Arena (Salzburg), stadionul clubului austriac de fotbal FC Red Bull Salzburg.